Schwimmhalle bezeichnet:
 ein im Inneren eines Gebäudes befindliches Schwimmbad (siehe Hallenbad)
 eine schwimmende Luftschiffhalle (siehe Graf Zeppelins Boote, Schiffe und schwimmende Hallen)